Chęciny (stad), stad in Polen
 Chęciny (gemeente), gemeente in Polen